Кочар — фамилия. Известные носители:
 Кочар, Балаж (род. 1963) — венгерский музыкант, дирижёр и композитор.
 Кочар, Геворг Барсегович (1901—1973) — известный советский архитектор, заслуженный деятель искусств Армянской ССР, член-корреспондент Академии строительства и архитектуры СССР.
 Кочар, Ерванд Семёнович (Кочарян; 1899—1979) — армянский скульптор и художник, народный художник СССР.
 Кочар, Рачия Кочарович (1910—1965) — армянский советский писатель.

См. также 
 Кочари